Miejscowości w USA:
 Tyronza – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Poinsett
Gminy w USA:
 Tyronza (ang. Tyronza Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Crittenden
 Tyronza (ang. Tyronza Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Cross
 Tyronza (ang. Tyronza Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Poinsett